Pluto har flere betydninger:

 Pluto (dværgplanet) – en dværgplanet i vores solsystem
 Pluto (gud) – den romerske gud for dødsriget
 Pluto (tegneseriefigur) – Mickey Mouses hund i Walt Disney-tegneserier
 Pluto (nymfe) – i græske mytologi en nymfe, mor til Tantalos
 Pluto (band) – et dansk indie-pop band
 Operation Pluto – PipeLine Under The Ocean – rørledning under Den engelske kanal i 2. Verdenskrig
 Pluto (album) –  studiealbum af den danske gruppe How Do I